Montt peut renvoyer à :
 Manuel Montt (1809-1880), Président du Chili de 1851 à 1861 ;
 Jorge Montt (1845-1922), vice-amiral et Président du Chili de 1891 à 1896 ;
 Pedro Montt (1849-1910), Président du Chili de 1906 à 1910 ;
 L'île Jorge Montt, dans l'archipel de Hanovre (Chili), nommé d'après le précédent ;
 Puerto Montt, capitale de la province de Llanquihue et de la région des Lacs (Chili), nommé d'après le précédent ;
 Club de Deportes Puerto Montt, le club de football de la ville.
 Efraín Ríos Montt (1926-2018), militaire et homme d’État guatémaltèque.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme